

Wydarzenia 

 16 grudnia – Cesarz bizantyński Roman I został aresztowany i zesłany na wyspę Proti (dziś Kınalıada) na rozkaz synów, Stefana i Konstantyna, gdzie zmarł jako mnich.

0944